Miguel Torruco puede referirse a las siguientes personas:
 Miguel Torruco Castellanos, actor mexicano;
 Miguel Torruco Marqués, empresario, escritor y político mexicano, hijo del anterior.
 Miguel Torruco Garza, escritor y político mexicano, hijo del anterior.